Зильберберг — фамилия и топоним:

Топонимы 
 Зильберберг — гора в Германии (Бавария)
 Немецкое название деревни  в Нижнесилезском воеводстве Польши.
 Зильберберг — крепость вблизи вышеуказанной деревни.

Фамилия 
Зильберберг — еврейская фамилия.
 Зильберберг, Алик Самуилович (род. 1937) — советский и американский шахматист.
 Зильберберг, Вениамин Иосифович (1915—1997) — советский инженер-механик, организатор автомобильной промышленности, лауреат Ленинской премии.
 Зильберберг, Захар Матвеевич (1872—1965) — русский юрист, глава издательства «Возрождение» в Берлине.
 Зильберберг, Ксения Львовна (1906—1952) — итальянский политик, антифашистка и писательница русско-еврейского происхождения, жена писателя и политика Эмилио Серени.
 Зильберберг, Лев Иванович (1880—1907) — деятель партии социалистов-революционеров, член её «Боевой организации», участник ряда террористических актов.
 Зильберберг, Макс (1878—после 1942) — немецкий предприниматель, коллекционер предметов искусства и меценат.
 Зильберберг, Нухим Иосифович (1940—2017) — российский педагог-математик, автор школьных учебников, заслуженный учитель школы РФ.
 Зильберберг, Рахель (1920—1944) — польская подпольщица еврейского происхождения, организатор восстания в Варшавском гетто.
 Зильберберг, Режин (1929—2022) — французская певица, актриса и импресарио.